Виногра́дное (, ) — посёлок городского типа (с 1971 года) на южном берегу Крыма. Входит в городской округ Ялта (согласно административно-территориальному делению Украины — Ливадийский поселковый совет Ялтинского горсовета).

Население 

Всеукраинская перепись 2001 года показала следующее распределение по носителям языка

География 
Расположен на северо-восточном склоне горы Могаби, фактически — западная окраина Ялты, отделённая автотрассой  Симферополь — Ялта. Через посёлок проходит горная дорога  Бахчисарай — Ялта (по украинской классификации — ), высота центра села над уровнем моря 171 м. Климат полностью аналогичен климату Ялты, но из-за разницы высот тут в среднем холоднее на 1 °С осенью и зимой, т.е. тогда когда температура морской воды выше, чем температура воздуха.

История 
В начале XX века Бухарский эмир Сеид-Абдул-Ахад-Хан построил в этой местности летний дворец и заложил парк (сейчас памятник садово-парковой архитектуры). В 1924 году дворец эмира реорганизован в санаторий Узбекистан.

Время образования посёлка пока точно не установлено, известно, что на 1960 год он уже существовал в составе Чеховского поссовета, как и на 1 января 1968 года, с 1971 года — посёлок городского типа, с 1977 года — в составе Ливадийского поссовета. С 12 февраля 1991 года селение в составе восстановленной Крымской АССР, 26 февраля 1992 года переименованной в Автономную Республику Крым. С 21 марта 2014 года — в составе Республики Крым России, с 5 июня 2014 года — в Городском округе Ялта.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Посёлки городского типа Крыма
Населённые пункты городского округа Ялта
Населённые пункты Ялтинского городского совета